Эскадра:

 Эскадра — объединение кораблей под единым командованием;
 Эскадра — соединение броневых сил РККА;
 Эскадра — авиационное соединение в воздушных силах Германии, времен 2-й мировой войны, примерно соответствовало авиационной дивизии ВВС ВС СССР.

См. также 
 Эскадра воздушных кораблей
 Русская эскадра
 Оперативная эскадра